Bray Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Bray Lake (Idaho)
 Bray Lake (Michigan)
 Bray Lake (Minnesota)
 Bray Lake (Minnesota)
 Bray Lake (Nebraska)

in Kanada:
 Bray Lake (Nova Scotia) im Cape Breton Regional Municipality